Les  constituent une famille éteinte de petits ptérosaures du clade des Monofenestrata. Toutes les espèces connues proviennent de la formation de Tiaojishan datée du Jurassique moyen à supérieur dans le nord-est de la Chine. Cependant un spécimen découvert dans le Jurassique supérieur d'Angleterre pourrait être attribué à ce groupe : Cuspicephalus.

Définition 

Le clade a été créé par Wang Xiaolin et ses collègues en 2009, mais sans lui donner une définition précise. Ils le définissent l'année suivante comme .

Description 
Les wukongopteridés sont remarquables par le mélange qu'il présente entre :
 des caractères primitifs de ptérosaures basaux du groupe informel paraphylétique des rhamphorhynchoïdes, comme une queue relativement longue et des poignets courts (métacarpes) ;
 et ceux plus dérivés du groupe des ptérodactyloïdes à longues vertèbres cervicales, à queue courte, avec une seule ouverture (fenestra) nasoantorbitale en avant des yeux, et de longs poignets défini par une autapomorphie : la possession de métacarpes longs d'au moins 80% de taille de leur humérus.

Cette fenêtre unique, à la différence des deux ouvertures antorbitale et nasale présentes chez la plupart des rhamphorhynchoïdes, a conduit
le paléontologue chinois Lü Junchang et ses collègues à créer le clade des Monofenestrata en 2010.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée par Andres, Clark et Xu en 2014, a conduit au cladogramme suivant qui montre la position des Wukongopteridae au sein des Pterodactylomorpha et des Monofenestrata :

Voir aussi 
 Pterosauria
 Formation de Tiaojishan

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Ptérosaure du Jurassique
Monofenestrata
Taxon fossile décrit en 2009
Paléontologie en Chine